

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Metamora – villaggio della Contea di Woodford, Illinois
 Metamora – CDP della Contea di Franklin, Indiana
 Metamora – villaggio della Contea di Lapeer, Michigan
 Metamora – township della Contea di Lapeer, Michigan
 Metamora – villaggio della Contea di Fulton, Ohio